Лавланд има више значења:
 Лавланд (Ајова)
 Лавланд (Колорадо)
 Лавланд (Оклахома)
 Лавланд (Охајо)